Андроскоггин (река) — река в Новой Англии.
 Андроскоггин (округ, Мэн) — округ в штате Мэн.
 Андроскоггин (племя) — племя, жившее на территории штатов Мэн и Нью-Гемпшир.